Endymion, in italiano Endimione, può riferirsi a:

Animazione 
 A Certain Magical Index: The Movie －The Miracle of Endymion – film d'animazione del 2013

Personaggi mitologici e di fantasia 
 Endimione – personaggio nella mitologia greca, figlio di Etlio e di Calice
 Principe Endymion – una forma di Mamoru Chiba nella serie Sailor Moon
 Dio Endymion – Divinità per Lycan, Elfi dell'Ombra, Elfi Oscuri e creature fatate nelle ambientazioni di Advanced Dungeons & Dragons seconda edizione, legato ai Poteri di Morte, Ombra e Luce
 Raul Endymion – il personaggio principale del romanzo Endymion tratto dai Canti di Hyperion di Dan Simmons
 Endymion – il Mago Maestro di Yu-Gi-Oh!

Persone 
Endymion Porter – diplomatico al servizio di Carlo I d'Inghilterra

Astronomia 
 342 Endymion – asteroide

Oggetti 
USS Endymion

Letteratura 
 Endymion  – poema di John Keats del 1817
 Endymion  – romanzo di Dan Simmons del 1996

Musica 
Endymion  – gruppo musicale dei Paesi Bassi

Pagine correlate 
Endymione (disambigua)